Soldi steht für:

 Soldi, Lied von Mahmood (2019) 

Soldi ist der Familienname folgender Personen:

 Gigliola Soldi Rondinini (1923–2020), italienische Mittelalterhistorikerin und Hochschullehrerin
Giuseppe Soldi (* 1940), italienischer Radrennfahrer
 Marinella Soldi (* 1966), italienische Medienmanagerin